— японская фамилия. Известные носители:

 Такахара, Икуо (род. 1957) — японский футболист.
 Такахара, Наохиро (род. 1979) — японский футболист.
 Такахара, Норитакэ (род. 1951) — японский автогонщик.
 Такахара, Сумико (1933—2001) — японская женщина-политик и дипломат.
 Такахара, Тосиясу (род. 1980) — японский футболист.